Бушевец — название населённых пунктов.

 Бушевец — деревня в Бологовском районе Тверской области России.
 Бушевец — село в составе города Велика-Горица Хорватии.